Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але знялась через травму правого плеча.

Жустін Енен виграла титул, у фіналі перемігши Татьяну Головін з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші черверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.Марія Шарапова, четверта сіяна, знялась з турніру. Її місце посіву віддали п'ятій сіяній Ані Іванович

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Qualifying Seeds

Qualifying Draw

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Homepage in English 
Singles Draw 

2007
Zurich Open